Rietsch bezeichnet

 den deutschen Namen der Gemeinde Řídeč, Okres Olomouc, Tschechien
 Heinrich Rietsch (1860–1927), österreichischer Musikwissenschaftler und Komponist

Siehe auch:
Rietzsch